«Брак по-итальянски» () — художественный фильм 1964 года совместного производства Италии и Франции режиссёра Витторио де Сика, где в главных ролях снимались Софи Лорен и Марчелло Мастроянни. Фильм является экранизацией пьесы Эдуардо де Филиппо «Филумена Мартурано». Это одна из наиболее известных мелодрам мирового кинематографа.

Сюжет 
Действие фильма происходит в Италии в 1940—1960-х годах.

1943 год. Филумена Мартурано (Софи Лорен), 17-летняя проститутка в одном из публичных домов Неаполя, случайно знакомится во время бомбёжки с Доменико Сориано (Марчелло Мастроянни), состоятельным молодым человеком.

В 1945 году, во время послевоенной разрухи, они встречаются вновь и с тех пор их связь становится постоянной. Ещё с первой встречи Филумена влюбилась с первого взгляда в Сориано. Доменико девушка понравилась, но назвать его чувства любовью трудно. Он долго удовлетворяется нерегулярными встречами, но затем забирает Филумену из публичного дома и снимает ей квартиру. Спустя несколько лет (примерно в 1950 году) он приводит её к себе домой, но относится к Филумене как к служанке, отдав ей на попечение свою мать (Винченца Ди Капуа), страдающую старческим слабоумием. Постепенно Доменико поручает Филумене все заботы о своём бизнесе (пекарня, кондитерская, магазин), и она прекрасно справляется с делами, хотя так и не получает нормального образования.

При всём при этом сам Доменико ведёт жизнь ловеласа, развлекаясь в европейских столицах, соря деньгами, и редко появляется дома. Филумена же направляет все силы и сбережения на тайное воспитание троих сыновей. Дети не знают, кто их мать.

Идёт время. Несмотря на то, что Доменико и Филумена уже 20 лет вместе, он не намерен жениться на ней. Более того, он решает сделать предложение молодой кассирше своего магазина (Марилу Толо). Филумена решается на отчаянный шаг — притворяется умирающей, чтобы Доменико из жалости женился на ней. После обряда, совершенного священником (Винченцо Аита) у постели мнимой умирающей, Филумена встаёт и открывает ему правду. Доменико в ярости отказывается признать брак и с помощью адвоката (Рафаэлло Росси Буссола) добивается признания брака незаконным. За этим следует разрыв, и Филумена уходит из дома, напоследок сообщив Доменико, что он отец одного из её троих сыновей.

Доменико понимает, как много эта женщина значит для него, и женится на ней.

В ролях 

 Марчелло Мастроянни — Доменико Сориано (в советском прокате роль дублировал Евгений Весник)
 Софи Лорен — Филумена Мартурано (в советском прокате роль дублировала Серафима Холина)
 Текла Скарано — Розалия
 Альдо Пульизи — Альфредо
 Марилу Толо — Диана
 Джанни Ридольфи — Умберто
 Дженерозо Кортини — Микеле
 Вито Мориконе — Риккардо

Награды и премии 
 1965 — Приз Московского кинофестиваля лучшей актрисе (Софи Лорен).
 1965 — Номинация на премию «Оскар» за лучшую женскую роль (Софи Лорен).
 1965 — Премия «Золотой глобус» за лучший фильм на иностранном языке, а также две номинации: лучшая актриса — комедия или мюзикл (Софи Лорен), лучший актёр — комедия или мюзикл (Марчелло Мастроянни).
 1965 — 4 премии «Давид ди Донателло»: лучший режиссёр (Витторио Де Сика), лучший продюсер (Карло Понти), лучший актёр (Марчелло Мастроянни), лучшая актриса (Софи Лорен).
 1965 — премия «Серебряная лента» лучшей актрисе второго плана (Текла Скарано), а также 4 номинации: лучший продюсер (Карло Понти), лучший актёр (Марчелло Мастроянни), лучшая актриса (Софи Лорен), лучшая операторская работа в цветном фильме (Роберто Джерарди).
 1966 — Номинация на «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке.

См. также 
 Развод по-итальянски

Примечания

Ссылки 

Фильмы-драмы Италии
Фильмы-драмы Франции
Фильмы-мелодрамы Италии
Фильмы-мелодрамы Франции
Кинокомедии Италии
Кинокомедии Франции
Кинокомедии 1964 года
Фильмы о Неаполе
Экранизации пьес
Фильмы Италии 1964 года
Фильмы Франции 1964 года
Фильмы Les Films Concordia